Rango (televisieserie), een western uit 1967
 Rango (film), een animatiefilm uit 2011
 Rango (album), het soundtrackalbum van bovengenoemde film
 Rango (Burundi), een gemeente in de Burundese provincie Kayanza
 de historische naam voor het Estische eiland Prangli